Meppeler Hockey Vereniging, een Nederlandse hockeyvereniging
 MHV '81, een Nederlandse handbalclub